est le titre de plusieurs films :

 The Escape, film de D. W. Griffith sorti en 1914 ;
 The Escape, film américain de Richard Rosson sorti en 1928 ;
 The Escape, film de Ricardo Cortez sorti en 1939 ;
 , film hongkongais de  et Florence Yu Fung Chi sorti en 1972 ; 
 The Escape, film danois de 1973 réalisé par Hans Kristensen ; 
 The Escape, téléfilm canadien de Stuart Gillard diffusé en 1998 ;
 The Escape, film néerlandais d'Ineke Houtman sorti en 2015.

Voir aussi